In 1913/14 werd het twaalfde seizoen van de National Association Football League gespeeld. Brooklyn Field Club werd dit seizoen kampioen.

Eindstand

Externe link
 National Assocation Foot Ball League (RSSSF)

Amerikaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1913/14